udvardi és básthi Udvardy Miklós (1882–1952) újságíró, belügyminisztériumi tanácsos
udvardi és básthi Udvardy Miklós (1919–1998) biológus, ornitológus, biogeográfus
Udvardy Miklós (1947–) belgyógyász, hematológus